Аніщенко — українське прізвище, зросійщений варіант прізвища Онищенко.

Відомі носії 
Аніщенко — поширене українське й білоруське прізвище. Деякі відомі носії:
 Аніщенко Андрій Анатолійович — український футболіст.
 Аніщенко Євген Костянтинович ( 1955) — білоруський вчений історик.
 Аніщенко Михайло Олексійович (Єпископ Михаїл) ( 1976) — ієрарх Константинопольского Патріархату, титулярний єпископ Команський, голова київської Ставропігії (Андріївської церкви) — постійного представництва Константинопольського патріархату в Україні.
 Олександр Аніщенко:
 Аніщенко Олександр Григорович (1969—2014) — український спецпризначенець, підполковник групи «Альфа» СБУ, Герой України.
 Аніщенко Олександр Володимирович ( 1950) — український медик, державний службовець.
 Аніщенко Світлана Володимирівна ( 1978) — українська письмениця.

Див. також 
 Онищенко
 Анищенко

Українські прізвища
Прізвища на -енко
Білоруські прізвища